

Населені пункти та їхні частини

 Іґналін — село в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Іґналін — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Іґналін — осада в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Примітки